USS Constant — назва двох кораблів ВМС США:

 USS Constant (AM-86) — мінний тральщик, спущений на воду 9 травня 1942 Комерційним металургійним заводом, Портленд, Орегон.
 USS Constant (AM-427) — мінний тральщик, спущений на воду 14 лютого 1953 верф'ю Фултона, Антіок, Каліфорнія.

Див. також 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни